Waterloobrücke steht für
Neumarktbrücke, Merseburg in Sachsen-Anhalt
Legionsbrücke (Hannover)
 Waterloobrücke (Kreuzberg), Berlin